Csány, Heves megye
Hernádcsány (1899-ig Csany, szk Čaňa), Szlovákia, Kassai kerület, Kassa-vidéki járás
Nagycsány, Baranya megye
Tasnádcsány (rom. Cean), Románia, Szatmár megye
Zalacsány, Zala megye